Знамеровский – русская фамилия.

Известные носители 
 Знамеровский, Альфред (1940—2019) — польский вексиллолог, геральдист и журналист.
 Знамеровский, Пётр Людвигович (1872—1918) — российский военачальник, полковник штаба Отдельного корпуса жандармов.
 Знамеровский, Чеслав (1890—1977) — советский живописец.